Cover Girl o Covergirl ("ragazza copertina" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Fascino (Cover Girl) – film del 1944 diretto da Charles Vidor
 Cover Girl – film del 1968 diretto da Germán Lorente
 Cover Girl (Katie: Portrait of a Centerfold) – film del 1978 diretto da Robert Greenwald

Musica 
 Covergirl – gruppo musicale britannico
 Scaldami/Cover girl – 45 giri di Fiorella Mannoia del 1978
 Cover Girl – traccia dell'album Standing on the Edge dei Cheap Trick del 1985
 Cover Girl – album dei Phantom, Rocker & Slick del 1986
 Cover Girl – singolo dei New Kids on the Block del 1989, tratto dall'album Hangin' Tough
 Cover Girl – album di Shawn Colvin del 1994
 Covergirl – album dei Groove Coverage del 2002
 Cover Girl – traccia dell'album A Tale of Two Cities dei Mr Hudson & The Library del 2007
Cover Girl – brano musicale di RuPaul dall'album Champion del 2009
 Cover Girl – brano musicale dei Big Time Rush del 2011 tratto dall'album Elevate

Televisione 
 Ragazza copertina (Cover Girl) – episodio della quinta stagione di Sex and the City

Altro 
 CoverGirl – marchio di cosmetici